Вышгородское княжество (XI — XIII века) — удел в Киевском княжестве времён феодальной раздробленности на Руси с центром в городе Вышгород. Княжеский стол в Вышгороде упоминается со 2-й пол. XI века.

История 

Вышгородское княжество, как и сам Киев, не закрепилось за определённой княжеской ветвью. Вышгород, защищающий северный подступ в Киеву, занимали как правило родственники или союзники киевского князя, как одно из причастий в Русской земле. Сведения о вышегородских князьях отрывочны и в летописях они упоминаются редко.

В 1240 году Вышгород был разорён монгольским ханом Батыем. После этого ни город, ни княжество в летописях не упоминаются.

Известные князья

См. также 

 Список русских княжеств
 Русские княжества
 Русские княжества по алфавиту
 Киевское княжество

Примечания

Ссылки 

 Княжество Вышгородское. Генеалогия русской знати
 Вышгородское княжество. Все монархии мира

Русские княжества
Списки русских князей
Киевское княжество
Вышгород